Kratica PPM ali ppm lahko pomeni:

 ppm - relativno količino delcev v snovi
 Pulse Position Modulation - pulzno pozicijska modulacija
 Portable PixMap - datotečni zapis ppm
 Page Per Minute - hitrost tiskanja pri tiskalnikih, število strani na minuto